Ruta 8 o Carretera 8 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 8.
 Ruta Nacional A008, en la Provincia de Santa Fe.
 Ruta Provincial 8 de la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 8 de la Provincia de La Pampa.
 Ruta Provincial 8, en la Provincia de Santa Cruz.

Bolivia 
 Ruta 8 de la Red Vial Fundamental.

Colombia 
 Ruta Nacional 8.

Estados Unidos 
 Interestatal 8.
 Ruta de Illinois 8.
 Ruta de Alaska 8.
 Ruta Estatal de California 8.
 Carretera de Nebraska 8.
 Carretera Estatal de Idaho 8.

México 
 Carretera Federal 8.

Paraguay 
 Ruta 8.

Uruguay 
 Ruta 8.

Ruta 008